Ilha de Mahé
Mahé (Índia)
André Mahé - ciclista francês

Desambiguação